Цян (Qiang) — китайская фамилия (клан) . Значение иероглифа 强 — «сильный», 彊 — «напряжённый».

Фамилия Цян распространена в провинциях Ганьсу и Аньхой.

Вьетнамское произношение — Кыонг (Cường). Корейское произношение — КанЪ.

Известные Цян 强 и 彊 
 Цян Дуань 强端 — военачальник, один из персонажей китайской истории из эпоса «Троецарствие».
 Цян Вэй (强卫; род.1953 , Цзянсу, гор. Уси) — секретарь КПК провинции Цинхай с 2007 года.

Вьетнамцы
 Кыонг Дэ 彊柢 (семейное имя — Нгуен Фук Дан, 1882—1951) — официальное имя вьетнамского принца, ставшего заложником решения политических проблем между Вьетнамом и Японией во время Второй Мировой войны (см. Бао Дай).

См. также 
 Сто фамилий
 

Китайские фамилии